Ма́трица ( — «источник», а также «архив», «журнал записей»):

Матрица — сфера применения, взаимодействия.

 Ма́трица в математике — объект, записываемый в виде прямоугольной таблицы элементов кольца или поля, которая представляет собой совокупность строк и столбцов, на пересечении которых находятся её элементы.
 Матрица в физике — конденсированная среда, в которую помещаются изолированные активные частицы с целью предотвращения взаимодействия между собой и с окружающей средой.
 Matrix — открытый протокол мгновенного обмена сообщениями.

Названия 
 «Матрица» — американский научно-фантастический боевик 1999 года, снятый Эндрю и Лоуренсом Вачовски.
 «Матрица: Перезагрузка» (2003), «Матрица: Революция» (2003), «Матрица: Воскрешение» (2021) — фильмы, продолжения фильма «Матрица».
 «Матрица» — американская фантастическая медиафраншиза в жанре киберпанк.
 The Matrixx — российская рок-группа.

Технологии 
 Матрица (диск) — название специального диска-образца для создания дисков-копий (компакт-диск, DVD и др.) с записью (музыки, фильмов и т. д.) при их серийном или массовом производстве.
 Матрица (издательское дело) — вогнутая часть формы, в которой пластическое тело формуется давлением, служащее типографским шрифтом.
 Матрица в трафаретной печати — трафаретная сетка с нанесенным трафаретным слоем.
 Матрица в красильном деле — деревянная пластинка с вырезанным на ней рельефом какого-нибудь узора, служащая для отливки металлических набивных форм.
 Матрица (фото) — полупроводниковая СБИС с прямоугольной матрицей светочувствительных элементов (фотодиодов) для преобразования поступающего на неё света (отраженного от объекта) в электронный сигнал (изображение) или массив цифровых данных.
 Матрица (экономика) — таблицы, предназначенные для диагностики состояния.
 Матрица композита — связующее композиционного материала: распределяет нагрузку по армирующим элементам и защищает их.
 Матрица (программирование) — двумерный массив.
 Матрица (электроника) — обобщенный термин для различных объектов в электронике, в которых элементы объекта упорядочены в виде двумерного массива, аналогично математической матрице.
 Мáтричный индикáтор — разновидность знакосинтезирующего индикатора, в котором элементы индикации сгруппированы по строкам и столбцам.

В автомобилестроении 
 Hyundai Matrix — субкомпактвэн корейской компании Hyundai, производившийся в 2001—2010 годах.
 Inokom Matrix — обозначение автомобиля Hyundai Matrix, произведенного в Малайзии.
 Toyota Matrix (Toyota Corolla Matrix) — компактный хэчбек компании Toyota, производивщийся в 2002—2014 годах.

См. также 

 The Matrix (значения)
 Матрикс
 Матричная изоляция

Примечания